Abu Zurajk – dawna arabska wieś w Mandacie Palestyny
 Abu Zurajk – miejscowość w Syrii